Nesodden IF é um clube de futebol da Noruega fundado em 24 de julho de 1920. Sua sede fica em Nesodden.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1920
Clubes de futebol da Noruega